David Freeman peut désigner :
 David Freeman (1926?-), scénariste américain ;
  (1922-2005), écrivain britannique ;
  (1961-2008), auteur américain ;
  (né en 1982), athlète portoricain ;
  (né en 1979), footballeur irlandais.